До́нник лека́рственный () — двулетнее травянистое растение, вид рода Донник семейства Бобовые подсемейства Мотыльковые.

Народные названия: буркун, греча дикая, донник жёлтый, донник женский, жёлтый буркун, итальянская трава, луговой буркун, буркунец, донная трава.

Ботаническое описание 
Развивает прямостоячий ветвистый стебель высотой 1—1,5 м (в культуре 1,5—2 м).

Стержневой корень проникает до 2 м в глубину. Использует влагу с глубоких слоев, что помогает выделять нектар даже в самых засушливых условиях.

Листья с тремя листочками. Листочки ланцетные, зубчатые по краю. У основания черешка — прилистники (значительно мельче листочков), цельные или зубчатые. Средний листочек на более длинном черешке, чем боковые.

Цветки в длинных и узких пазушных и вершинных рыхлых кистях, мелкие, поникающие, жёлтые. Чашечка пятизубчатая. Венчик мотылькового типа. В цветке 10 тычинок, из них 9 срослись нитями на , одна — свободная. Цветение — июнь—сентябрь. Зацветает на несколько дней раньше донника белого. Цветение продолжается более месяца.

Пыльцевые зёрна трёхбороздно-оровые, эллипсоидальной формы. Длина полярной оси 24—34 мкм, экваториальный диаметр 19,8—27,2 мкм. В очертании с экватора эллиптические. Борозды шириной 2,5—3,8 мкм, длинные, с неровными краями, с заострёнными или притуплёнными концами, не сходящимися у полюсов. Оры экваториально вытянутые, шириной 7,5—7 мкм, длиной 8,5—9 мкм. Мембрана борозд и ор зернистая. Экзина толщиной 1—1,3 мкм. Мэкзина на полюсах тонкая, на экваторе около борозд утолщена до 0,4 мкм. Скульптура тонкая, сетчатая, разноячеистая, наибольший диаметр ячеек 1,8—2 мкм, наименьший — 0,4—0,5 мкм. Цвет пыльцы жёлтый.

Бобы мелкие (3—4 см), голые, одно- реже двухсемянные, вверху притупленные, созревают с августа.

== Распространение и экология ==

Ареал — континентальная Европа, Кавказ,  Малая, Средняя, Центральная Азия. Занесён на Британские острова, в Новую Зеландию, Северную Америку и на крайний юг Южной Америки, где успешно натурализовался. В России встречается почти повсеместно.

Растёт на пустырях, залежах, лугах, вдоль дорог, в карьерах.

Часто образует смешанные заросли с донником белым, который имеет сходную морфологию, отличаясь белым цветом цветков и морщинистостью бобов.

Хуже переносит засоление почвы, но более засухоустойчив чем донник белый.

Хозяйственное значение и применение 

Растение имеет резкий кумариновый запах и горький вкус. В период цветения на естественных пастбищах почти не поедается. На культурных пастбищах скот привыкает и поедает охотно, но хуже чем донник белый. Из-за плохой поедаемости на пастбище и в сене имеет смысл использовать на силос и зелёное удобрение. В диком виде даёт 15—20 ц/га сена. В культурах урожай немного ниже донника белого.

Донник лекарственный — ароматизатор некоторых пищевых продуктов и табака, его добавляют в некоторые марки водки («Цельсий», «Украина»).

В качестве лекарственного сырья используется трава донника (). Она содержит 0,4—0,9 % кумарина, кумаровую кислоту, дикумарол, мелилотин, эфирное масло, слизь. Препараты из донника лекарственного применяются в качестве наружного отвлекающего и раздражающего средства при ревматизме. Донник входит в состав сборов, используемых наружно как мягчительное при нарывах. Кумарин угнетает центральную нервную систему, обладает противосудорожным и наркотическим действием, поэтому препараты донника используют при судорогах, стенокардии и тромбозе коронарных сосудов. Кумарин способствует увеличению количества лейкоцитов у больных лейкопенией на почве лучевой терапии.

В пчеловодстве 
Донниковый мёд относится к числу перворазрядных и отличается высокими вкусовыми качествами. Мёд светло-янтарного или белого цвета с тонким приятным ароматом, напоминающим запах ванили. Содержит 39,59 % фруктозы и 36,78 % глюкозы. Из нектара, собранного с одного гектара дикорастущего донника лекарственного, пчёлы производят 200 кг меда, а с одного гектара культурного донника до 600 кг. Даёт также много высококачественной пыльцы. Пыльца ярко-оранжевая, липкая, просматривается сквозь лодочку. Сто цветков дают 2,4—5,6 мг пыльцы. 

Продуктивность мёда в Кемеровской области 150 кг/га, в Новосибирской области 250 кг/га.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотыльковые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Медоносы
Сидераты
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири